Эко Юли Ираван (; род. 24 июля 1989 года) — индонезийский тяжелоатлет, чемпион мира 2018 года, 4-кратный призёр Олимпийских игр (2008, 2012, 2016, 2020), многократный призёр чемпионатов мира и Азиатских игр.

Карьера 
Первым успехом Иравана стала серебряная медаль на молодёжном чемпионате мира 2007 года. Год спустя на тех же соревнованиях он уже выиграл золото, а на взрослом чемпионате мира в Таиланде стал бронзовым призёром, подняв суммарный вес 278 кг.

Через год, на Олимпиаде в Пекине индонезиец выступал в категории до 56 кг и завоевал бронзовую награду. В рывке он поднял 130 кг, в толчке — 158, что принесло ему третью сумму 288 кг.

После Олимпиады Ираван перешёл в более тяжёлую весовую категорию до 62 кг. В новой категории он быстро освоился, и уже в 2009 году завоевал серебро на чемпионате мира с результатом 315 кг (140+175).

Два года спустя в Париже Ираван завоевал бронзовую медаль, а на Универсиаде в Шэньчжэне он стал сильнейшим, подняв суммарно 310 кг.

На второй Олимпиаде в карьере индонезиец вновь остался на третьей ступени подиума. После рывка он шёл вторым, но в толчке проиграл 5 кг установившему олимпийский рекорд колумбийцу Фигероа и уступив ему по сумме двух упражнений по большему личному весу.

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, индонезийский спортсмен, в весовой категории до 61 кг, завоевал золотую медаль мирового первенства, сумев взять общий вес 317 кг. В рывке и толчке индонезийцу также не было равных.

В сентябре 2019 года на чемпионате мира в Паттайе, индонезийский спортсмен, в весовой категории до 61 кг, завоевал серебряную медаль набрав в сумме двоеборья 306 кг. В упражнение рывок он завоевал малую серебряную медаль (140 кг).

На чемпионате мира 2022 года в Боготе, в Колумбии в категории до 61 кг завоевал серебряную медаль по сумме двух упражнений с результатом 300 кг, также в его копилке малая серебряная в толчке и малая бронзовая медаль в рывке.

Ссылки 
 Страница на сайте iwf.net 

Тяжелоатлеты Индонезии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Обладатели действующих мировых рекордов в тяжёлой атлетике